Добейский сельский Совет — административная единица на территории Шумилинского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - деревня Добея.

Состав 
Добейский сельсовет включает 29 населённых пунктов:

 Амбросовичи — агрогородок
 Барановские — деревня
 Березница — деревня
 Большие Лежни — деревня
 Боськово — деревня
 Будище — деревня
 Войловичи — деревня
 Горки — деревня
 Городно — деревня
 Данилово — деревня
 Добея — деревня
 Заборье — деревня
 Ильинцы — деревня
 Кулаково — деревня
 Кутино — деревня
 Лелюги — деревня
 Марково — деревня
 Мехи — деревня
 Могилевка — деревня
 Непороты — деревня
 Писарево — деревня
 Придумки — деревня
 Приозерная — деревня
 Русски — деревня
 Слободка — деревня
 Смешково — деревня
 Соснино — деревня
 Хмелевские Лежни — деревня
 Чернецкое — деревня

Упразднённые населенные пункты на территории сельсовета:
 Высочаны — деревня
 Углы — деревня

Примечания

Ссылки 
 Шумилинский райисполком 

Сельсоветы Шумилинского района